Kovač planina est un toponyme qui peut désigner :
Kovač planina, une montagne de Bosnie-Herzégovine ;
Kovač planina, une montagne du nord-ouest du Monténégro.